

Geografia 
 Saeki – città dell'Azerbaigian
 Saeki – scrittura desueta di Saiki, città della prefettura di Ōita

Persone
 Hinako Saeki – attrice e modella giapponese
 Hiroshi Saeki – calciatore giapponese
 Kōzō Saeki – regista e sceneggiatore giapponese
 Miho Saeki – ex tennista giapponese
 Naoya Saeki – ex calciatore giapponese
 Peter Yoshiro Saeki – giurista e teologo giapponese
 Toshio Saeki – illustratore e pittore giapponese

Altro
 Kayako Saeki – personaggio immaginario della serie cinematografica Ju-on